RTG har flere betydninger:
 Roskilde Tekniske Gymnasium
 Termoelektrisk radioisotopgenerator – forkortes RTG efter engelsk Radioisotope Thermoelectric Generator